Льюис Кук (; , , Англия) — английский футболист, полузащитник футбольного клуба «Борнмут». Воспитанник клуба «Лидс Юнайтед».

Карьера 
Уроженец Йорка появился в системе «Юнайтед» в возрасте восьми лет. Уже в 15 лет хавбек стал основным игроком молодёжной команды U-18, а в 16 начал играть и забивать за резервную команду.

Сезон 2013/14 стал для Кука по-настоящему продуктивным. Оправившись от травмы, талантливый хавбек сначала вернулся в основной состав молодёжной команды, а затем застолбил за собой место в составе резервной команды. После девяти лет проведенных в системе «белых» и поступательно двигаясь через все ступени клубной академии, летом 2014 года Льюис заключил с клубом свой первый профессиональный контракт и отправился на предсезонный сбор в составе основной команды. Хорошо проявив себя в Италии, где футболист принял участие в ряде товарищеских матчей на позиции опорного полузащитника, футболист остался тренироваться в составе первой команды.

12 августа 2014 года полузащитник дебютировал за «Лидс» в матче Кубка Лиги против «Аккрингтон Стэнли», а парой недель спустя, 30 августа впервые вышел в стартовом составе клуба на очередной матч Чемпионшипа.

8 июля 2016 года Льюис Кук перешёл в клуб Премьер-лиги «Борнмут».

Международная карьера 
Льюис Кук хорошо известен футбольной общественности и за пределами Йоркшира. С четырнадцати лет футболист регулярно вызывается в состав молодёжных сборных Англии различных возрастов. В мае 2014 года Льюис был важной частью сборной Англии U-17, которая завоевала титул чемпиона Европы. Кук появлялся в старте в трех из пяти матчей англичан на турнире, в том числе и в финале.

В августе 2014 года полузащитник был вызван в сборную Англии U-18, за которую провел 1 матч. В 2017 году вместе со сборной Англии до 20 лет стал чемпионом на молодёжном чемпионате мира.

Осенью 2014-го дед игрока Тревор Берлингем поставил 500 фунтов на то, что его внук Льюис Кук сыграет за сборную Англии, прежде чем отметит 26-й день рождения. Букмекеры приняли его ставку с котировкой 33/1. 27 марта 2018 года Кук сыграл за сборную Англии – и его дед выиграл 17 тысяч фунтов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Борнмута» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Англии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Борнмут»